McGurk ist der Familienname folgender Personen:

 Brett H. McGurk (* 1973), Sonderbeauftragter für die Internationale Allianz gegen den Islamischen Staat
 John McGurk (* 1961), schottischer Papiertechnologe und Extremsportler